La Lliga de Campions de la UEFA 1997–98 fou la 43a edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 6a sota el nom de Lliga de Campions.

La competició fou guanyada pel Reial Madrid derrotant la Juventus FC per 1 a 0 a la final.

Aquesta fou la primera temporada que va tenir si grups en la fase de grups, en comptes dels 4 de la temporada anterior. Només es classificaren per la següent ronda els campions i els dos millors segons. També fou la primera amb dues rondes prèvies en lloc d'una. Després de tres anys entrant directament a la Copa de la UEFA, els campions de les nacions més petites retornaren a la Lliga de Campions.

Primera ronda de classificació 

|}

Segona ronda de classificació 

|}

Fase de grups

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Ordre de segons classificats

Fase d'eliminatòries

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final

Enllaços externs 

 Temporada 1997-98 al web de la UEFA
 RSSSF

Lliga de Campions
Competicions futbolístiques del 1997
Competicions futbolístiques del 1998